Angelo Martinengo di Villagana – politico italiano
 Bartolomeo Martinengo di Villagana – nobile italiano
 Bartolomeo III Martinengo di Villagana – nobile italiano
 Giovanni Martinengo di Villagana – politico italiano